Pierre Roy peut désigner :
 Pierre Roy (1880-1950), peintre français ;
 Pierre Roy (1898-1984), maire de La Chapelle-Palluau, conseiller général et sénateur (RI) de la Vendée (1963-1968) ;
 Pierre Roy (1904-1977), général français ;
 Pierre Roy (1904-1984), militant breton ;
 Pierre Roy, maire de Fontenay-le-Comte (Vendée) (1912-1919) ;
 Pierre Roy, réalisateur et producteur québécois (canadien) ;
 Pierre Roy, constructeur automobile français.